В статье приводится список титулярных церквей в Риме с указанием кардинала-пресвитера, назначенного в данную церковь.

Упраздненные титулярные церкви

См. также 
 Титулярная церковь
 Список титулярных диаконий Рима

Ссылки 
 

Тит
Тит
Рим